Puthoor ist der Name von

 Puthoor (Kerala), einer Stadt im indischen Bundesstaat Kerala
 Unnikrishnan Puthoor (1933–2014), einem indischen Schriftsteller